Dawa
Rio Dawa
Dire Dawa

Pessoas
Laila Dawa

Desambiguação